Брацюк Микола Захарович (1909—1944) — майор РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Брацюк Олег Петрович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки